

Persones 
 Ramon Cardona Pla (Vallbona, 1952), polític i mestre valencià
 Ramon Cardona i Colell (Solsona, 1965), arqueòleg i poeta català